Ральф Юджин Рид (, р. 24 июня 1961) — американский политический и религиозный деятель. Функционер Республиканской партии США. Директор консервативной организации «Христианская коалиция» в 1990-е годы, советник предвыборного штаба Джорджа Буша-младшего. Сам Буш, победивший в феврале 2000 года Джона Маккейна на первичных выборах в Южной Каролине, говорил, что победу ему обеспечила поддержка консервативных христиан, консолидированных «Христианской коалицией».

Работал политическим консультантом в компаниях Microsoft и Enron. Фигурант крупного политического скандала с участием Джека Абрамоффа, связанного с лоббированием интересов индейских казино. В связи с этим в 2006 году он проиграл первичные выборы на пост вице-губернатора штата Джорджия Кейси Кейглу.

Источники

Ссылки 
 The Devil Inside The Nation, March 30, 2006

Религиозные деятели США
Члены Республиканской партии США
Выпускники Университета Джорджии
Выпускники Университета Эмори
Политические комментаторы США